Itikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Itikka (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Itikka (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar